Coppa KOVO 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa KOVO 2016 – torneo di pallavolo maschile